Miejscowości i gminy w Rumunii
 Poieni – wieś w okręgu Alba, w gminie Blandiana
 Poieni – wieś w okręgu Alba, w gminie Bucium
 Poieni – wieś w okręgu Alba, w gminie Vidra
 Poieni – wieś w okręgu Jassy, w gminie Schitu Duca
 Poieni – wieś w okręgu Kluż, w gminie Poieni
 Poieni – gmina z siedzibą w ww. wsi